El apellido Bernier corresponde a varias personalidades:

Nicolas Bernier (1664-1734), músico francés. 
Juan Bernier (1911-1989), escritor español.
François Bernier (1625-1688), viajero y médico francés
Mélanie Bernier (1985- ), actriz francesa.
Maxime Bernier (1963- ), político canadiense.
Conrad Bernier (1904-1988), músico canadiense.
Juan Antonio Bernier (1976-), poeta español.